Тобо́л — многозначное слово.

 Тобол — река в Северном Казахстане и России, левый приток Иртыша.

Населённые пункты 
 Тобол — посёлок в Костанайской области Казахстана.
 Тобыл — город в Костанайской области Казахстана, до 2020 года назывался посёлок Затобольск.

Спорт 
 «Тобол» — казахстанский футбольный клуб из Костаная.
 «Тобол» — российский футбольный клуб из Кургана.
 «Тобол» — российский футбольный клуб из Тобольска.
 «Тобол» — стадион в Тобольске.
 «Тобол-Тюмень-2» — прежнее название российского мини-футбольного клуба «Тюмень-дубль».

Художественные произведения 
 «Тобол» — дилогия исторических романов Алексея Иванова.
 «Тобол» — российский художественный фильм, экранизация романа «Тобол».

См. также 
 Тобольск (значения)